

Sigle 
 Associazione vegetariana italiana
 Audio Video Interleave – formato di file contenitore multimediale

Codici 
 AVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciego de Ávila (Cuba)
 AVI – codice identificativo dell'NDB e del TACAN di Aviano, radioassistenze per la navigazione aerea
 avi – codice ISO 639-3 della lingua avikam

Paesi 
 Avi – frazione disabitata di Mongiardino Ligure

Voci correlate
Avo

Altri progetti